

Опава — село, громада в окрузі Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.

Опава — місто в Чехії
 Опава — річка в Чехії

Латвія 
  Абава —   річка в Латвії